Holenderskie Tourist Trophy 2016 – ósma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 26 czerwca 2016 roku na torze TT Circuit Assen w Assen.

Po raz pierwszy w historii Holenderskie TT odbyło się w niedzielę, a nie w sobotę.

Wyniki MotoGP 
 Wyścig został przerwany po 14 okrążeniach z powodu deszczu.

Wyniki Moto2 
 Wyścig pierwotnie miał mieć 24 okrążenia, ale został skrócony z powodu deszczu.

Wyniki Moto3

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MotoGP

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2016
Holenderskie Tourist Trophy
2016 w Holandii